Jindřich IV. může být divadelní hra Williama Shakespeara:

 Jindřich IV. (1. část)
 Jindřich IV. (2. část)